Pontoni ima više značenja:
 Pontoni, Chieti
 Pontoni, Latina